Гаспа́р Дюге́, Гаспа́р Пуссе́н (, ; 1613 или 1615, Рим — 27 мая 1675, там же) — французский (по другому определению — итальянский) живописец, рисовальщик и , романист, шурин и последователь Никола Пуссена.

Биография 

Родился в семье французского кондитера, обосновавшегося в Италии. В 1630 году известный художник Никола Пуссен женился на Анне Дюге, сестре Гаспара, и жил в 1631—1635 годах вместе с семьёй будущего художника в Риме.

Пуссен, видя художественные способности молодого человека, его увлечённость природой, поощрял Гаспара к занятиям живописью и дал ему первые уроки живописного мастерства. Дюге на первых порах успешно подражал учителю, за что и получил прозвание «Гаспар-Пуссен», но, в отличие от «старшего Пуссена», писал небольшие по размеру, камерные пейзажи. По формулировке российского графика и теоретика Виктора Власова, Дюге «был идиллическим пейзажистом, скромным „композитором“, но тонким колористом». Тип романтического полуфантастического пейзажа, который развивал Дюге, по мнению Жермена Базена был создан ранее живописцем Сальватором Розой.

Творчество 
Первыми замеченными работами Гаспара Дюге стали выполненные им фрески в церкви Сан-Мартино-аль-Монте в Риме (около 1645 г.). Позднее, получив известность, художник выполнял заказы папы Иннокентия X, испанского короля, герцога Тосканского, аристократических семей Дориа и Колонна.

Творчество Дюге ограничивается, в основном, итальянскими пейзажами, часто дополненными небольшими фигурными сценами, относящимися к библейским и античным мотивам. При написании картин Гаспар Дюге использовал самые разные техники и материалы: масло, темперу, гуашь, фреску и рисунок итальянским карандашом и лависом (последние часто путают с рисунками самого Пуссена).

Обладая романтическим темпераментом, Дюге изображал природу более естественной и менее упорядоченной, чем природа в картинах Клода Лоррена или Никола Пуссена. Произведения Дюге часто сравнивали с картинами его знаменитого соперника, Сальватора Розы. Их многократно имитировали и изучали, особенно английские знатоки XVI—XVII в., чем и объясняется большое количество полотен художника в британских музеях и частных собраниях (Оксфорд, Ливерпуль, Лондон).

У Дюге было всего двое учеников: Крешенцио Онофри и Жак де Ростер (Jacques de Rhoster). Ни одной работы последнего не известно; что касается Онофри, он до такой степени освоил манеру учителя, что многие его произведения приписывались Дюге.

Примечания

Литература 
Основное исследование
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 
 Энциклопедия живописи. ДЮГЕ Гаспар

Художники Италии XVII века
Художники-пейзажисты Италии
Родившиеся в Риме
Умершие в Риме
Художники барокко